Friedrich Braune ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Braune (Jurist) (um 1828–nach 1890), deutscher Verwaltungsjurist
 Friedrich Braune (Admiral) (1889–1971), deutscher Konteradmiral